Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Olympiajahr 1998 die 62. Eishockey-Weltmeisterschaften, wobei Turniere im Herren- und U20-Junioren-Bereich ausgetragen wurden. Eine Frauen-Weltmeisterschaft wurde aufgrund der Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano nicht ausgespielt.

Turniere im Überblick 

Die 62. Weltmeisterschaft der Herren fand an folgenden Orten und zu folgenden Terminen statt:

 A-Weltmeisterschaft: 1. Mai bis 17. Mai in Zürich und Basel (Schweiz)
 B-Weltmeisterschaft: 15. April bis 26. April in Ljubljana und Jesenice (Slowenien)
 C-Weltmeisterschaft: 22. März bis 28. März in Budapest, Székesfehérvár und Dunaújváros (Ungarn)
 D-Weltmeisterschaft: 27. März bis 2. April in Krugersdorp und Pretoria (Südafrika)

Insgesamt nahmen 40 Mannschaften an diesen Weltmeisterschaften teil, was einen neuen Teilnehmerrekord darstellte.

Die 22. U20-Junioren-Weltmeisterschaften wurden an folgenden Orten ausgespielt:

 Junioren-A-Weltmeisterschaft: 25. Dezember 1997 bis 3. Januar 1998 in Helsinki und Hämeenlinna (Finnland)
 Junioren-B-Weltmeisterschaft: 28. Dezember 1997 bis 4. Januar 1998 in Tychy und Sosnowiec (Polen)
 Junioren-C-Weltmeisterschaft: 28. Dezember 1997 bis 1. Januar 1998 in Tallinn und Kohtla-Järve (Estland)
 Junioren-D-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1997 bis 3. Januar 1998 in Kaunas und Elektrėnai (Litauen).

Insgesamt nahmen 34 Mannschaften an diesen Junioren-Weltmeisterschaften teil.

Eine Frauen-Weltmeisterschaft fand aufgrund des Olympischen Eishockeyturniers in Nagano nicht statt.

 
Weltmeisterschaft